Флаг муниципального образования «Волошо́вское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 июня 2011 года решением Совета депутатов Волошовского сельского поселения № 127 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7092.

Описание 
«Флаг муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в зелёном, белом, голубом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле на узкой лазоревой (синей, голубой) оконечности, обременённой тремя золотыми звёздами о пяти лучах, одна подле другой — пониженный косовызубренный вправо серебряный пояс, сопровождаемый вверху золотым античным панцирем, сопровождаемым внизу и по сторонам поверх всего справа ветвью медуницы, слева иван-чая, сложенные наподобие венка, в зелени золотых, в серебре зелёных».

Обоснование символики 
Ветки иван-чая и медуницы — напоминание о распространённом в старину промысле — изготовлении «копорского чая». Кроме того, напоминают о символах природы — комплексном региональном заказнике «Сяберском».

Три звезды и античный панцирь — напоминание о дворянине Унковском (символы родового герба Унковских), организовавшем школу в деревне Островно и пожертвовавший (совместно с Палибиным) средства на строительство в 1851—1852 годах церкви в Бельском погосте.

Кроме того три звезды напоминают о трёх наиболее распространённых в старину промыслах в Бельско-Сяберской волости: сельскохозяйственном, лесозаготовках и рыбной ловле. Также три звезды символизируют три сельсовета, созданные при образовании в 1927 году Лужского района Ленинградской области (Волошовский, Островский и Сабицкий), лежащих в основе современного Волошовского сельского поселения.

Золотой античный панцирь напоминает и о местной легенде, изложенной в статье монаха Варлаама (В. В. Костромского) из деревни Сяберо в районной газете «Лужская правда»: «Один из главных торговых путей из Новгорода на запад в Юрьев (Дерпт), огибая Псков с севера, проходил по территории нашей волости. Народное предание гласит, что когда князь Александр Невский останавливался на привал у источника святой великомученицы Параскевы, она явилась ему во сне и предсказала победу. По обету, князь на обратном пути после Ледового побоища поставил здесь часовню во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы. До похода на Чудское озеро князь Александр освободил Копорье, а путь туда вполне мог проходить через Сяберо-Волошово».

Античный панцирь также символизирует дорогу, проходившую в двух верстах от Бельского погоста, по которому шло войско Петра I. В «Историко-статистическом описании Санкт-Петербургской иерпархии» сказано: «В двух верстах от погоста проходит дорога, которая, начинается близ Луги от прежней Смоленской, а после Варшавской дороги, идёт на запад по Гдову чрез Лугский и Гдовский уезды. Дорога теперь заброшена и считается дорогою Литовцев и военным путём войск Петра Великого». Кроме того, панцирь — напоминание о храбрости и отваге волошовских партизан в годы Великой Отечественной войны.

Пониженный косовызубренный вправо серебряный пояс — символ герба помещика Мартьянова («в зелёном поле золотой зубчатый переклад между тремя серебряными полумесяцами»), запретившего в 1813 году платить крестьянам ругу (церковный налог). Кроме того, этот символ напоминает о лесозаготовках, как о исторически распространённом промысле волости.

Голубой цвет (лазурь) — честность, верность, безупречность, красота, мир, возвышенные устремления, а также символизирует многочисленные озёра (Горнешенское, Пелюга, Завердужье, Сяберо, Мужа, Званы, Гоголина, Чёрное).

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождение природы каждую весну и плодородия. Зелёный цвет флага указывает на комплексный региональный Сяберский заказник и крупные лесные массивы.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда. Также указание на старое название волости и погоста. В старину назывался то Бельским, то «Белым». Крестьяне называли его для краткости «Бело».

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флора в геральдике